Гроде́ково — название насёленных пунктов и станций на территории Казахстана и Дальнего Востока России. Наименованы в честь Николая Ивановича Гродекова, Приамурского генерал-губернатора и участника походов по покорению Средней Азии.

Казахстан 
 Гродеково — село в Жамбылском районе Жамбылской области.

Россия 
 Гроде́ково — до 1958 года название посёлка Пограничный, административного центра Пограничного района Приморского края.
 Гродеково — село в Благовещенском районе Амурской области.
 Гродеково — село в Анучинском районе Приморского края.
 Гродеково — село в районе имени Лазо Хабаровского края.

См. также 

Гродеково I
Гродеково II
Гродеково-2